Ры́ба:
 Рыбы () — группа водных позвоночных животных.
 Рыба (пища) — съедобная часть рыб и блюда из них.
Астрономия и астрология
 Рыбы () — зодиакальное созвездие.
 Рыбы (LGS 3) — карликовая неправильная галактика в созвездии Рыб.
 Рыбы — знак зодиака.
Прочее
 Рыба — схема маршрутизации.
 «Рыба» — жаргонное название текста (часто бессмысленного), используемого в качестве заготовки. Например, Lorem ipsum — текст, используемый дизайнерами для проверки или демонстрации оформления.
 Рыба — понятие из игры в домино.

Персоналии 
 Рыба — фараон Древнего Египта 00 династии.
 Рыба, Иржи (род. 1976) — чешский легкоатлет-многоборец, тренер.
 Рыба, Михаил Павлович (1923—1983) — российский певец.

См. также 
 Рыбка (значения)
 Рыбак (значения)
 Pisces (значения)

Примечания